Der unsterbliche Lump steht für:
 Der unsterbliche Lump (Operette), eine Operette (1910) von Edmund Eysler
 Der unsterbliche Lump (1930), die erste deutsche Verfilmung der vorgenannten Operette, von Gustav Ucicky
 Der unsterbliche Lump (1953), die zweite deutsche Verfilmung der vorgenannten Operette, von Arthur Maria Rabenalt